Biville ist die Bezeichnung mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Biville im Département Manche

mit Namenszusatz:
Biville-la-Baignarde im Département Seine-Maritime
Biville-la-Rivière im Département Seine-Maritime
Biville-sur-Mer im Département Seine-Maritime